McCune kan syfta på:

 Bruce Pettit McCune (1952–), botaniker och lichenolog

Geografi
 McCune, Kansas
 McCune-Reischauer